Mifsud può riferirsi a:

Calciatori 
Adrian Mifsud (1974) – calciatore maltese
Francis Mifsud (1949) – calciatore maltese
Jean-Pierre Mifsud Triganza (1981) – calciatore maltese
Josef Mifsud (1984) – calciatore maltese
Michael Mifsud (1981) – calciatore maltese
Miguel Mifsud (1979) – calciatore maltese
Raymond Mifsud (1958) – calciatore maltese

Magistrati 
Giuseppe Mifsud Bonnici – magistrato maltese

Politici 
Ugo Mifsud Bonnici – politico maltese